Національний фронт — блок правих політичних партій під час виборів до Верховної Ради України у 1998 році
 Національний фронт — французька партія
 Національний фронт — бельгійська партія
 Український Національний Фронт — дисидентська група